Nugget di pollo – piatto statunitense
 Cascate Nugget – cascate dell'Alaska
 The Nugget - Tre uomini e una pepita (The Nugget) – film del 2002 diretto da Bill Bennett
 Nugget – moneta dell'Australia
 Nugget – rivista per adulti
 Nugget Point

Pagine correlate 
 Nuggets